Николай Васильевич Ла́ткин (13 ноября 1832 — 17 февраля 1904, Санкт-Петербург) — русский писатель, золотопромышленник, географ, автор книг по географии и статистике, почётный гражданин города Архангельска.

Биография 
Николай Васильевич родился 13 ноября 1832 года (или 1833 года) в деревне Вавчуга, Архангельской губернии в купеческой семье. Отец — Василий Николаевич Латкин (1809—1867) — купец и промышленник, путешественник, исследователь русского Севера, публицист, общественный деятель. Мать — Еликонида Никифоровна Латкина (1814—1897) — дочь купца Никифора Степановича Баженина (1790—1862).

Учился в Санкт-Петербурге в Петропавловском немецком училище. Отец Латкина торговал по временному купеческому свидетельству в Красноярске. Владел на паях с отставным подпоручиком Р. А. Черносвитовым (будущим петрашевцем) золотыми приисками в енисейской тайге. Николай Васильевич после завершения образования приехал в Красноярск, и работал в золотодобывающей промышленности Енисейской губернии и Сибири. Практиковал новые технологии в золотопромышленности, ввёл на приисках технологию гидравлической разработки золотых песков.

В апреле 1857 года в Санкт-Петербурге Николай Васильевич женился на Шарлотте Эдуардовне. Через четыре дня после свадьбы он вернулся в Красноярск. В начале 1858 года в Красноярск переехала и его жена. В 1858 году у них родился сын, Василий, — будущий российский правовед, историк права. Кроме Василия в семье было ещё трое сыновей: Николай, Сергей и Михаил.

В Красноярске Николай Васильевич пишет для газеты Енисейские губернские ведомости, а также рассказы и очерки о жизни на приисках. Работал в губернском статистическом комитете, участвовал в издании «Памятных книжек Енисейской губернии».

Николай Васильевич Латкин жил в Красноярске до 1870 года, активно общался с М. В. Петрашевским. После Красноярска семья поселилась в Санкт-Петербурге.

С 1877 года по 1881 год Николай Васильевич избирался гласным Санкт-Петербургского земского собрания. Затем был директором Дома милосердия для малолетних в поселке Лесном, под Санкт-Петербургом. С 1893 года по 1897 год Латкин был гласным Санкт-Петербургской городской думы. В последнее десятилетие своей жизни занимал ряд других общественных должностей, участвовал в финансировании строительства храма Преображения Господня в Лесном.

Был членом Императорского Русского Географического общества, Бременского, Лейпцигского и Венского географических обществ.

Писал статьи для «Русского Вестника», германских географических журналов «Globus» и «Petermann Mittheilungen», Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

В 1901 году в Красноярске открылся подотдел Русского географического общества. Латкин передал подотделу свои рукописи, неоднократно помогал денежными пожертвованиями отделу и Красноярскому краеведческому музею.

Николай Васильевич Латкин умер 17 февраля 1904 года в Петербурге и похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Автор книг 
 Географические и статистические сведения о замечательных золотоносных речках Енисейского округа // Памятная книжка енисейской губернии на 1865/66 год;
 «Очерк северной и южной систем золотых промыслов Енисейского округа и описание американского способа промывки золота», Санкт-Петербург, 1869 год. Работа была удостоена Малой золотой медали Императорского Русского Географического общества.
 «На золотых промыслах». Роман.
 «Красноярский округ Енисейской губернии» 1892
 «Енисейская губерния, её прошлое и настоящее». 1892
 «Очерк Енисейской губернии» (1892).
 Составил первый статистическо-санитарный отчёт по Литейной части в Санкт-Петербурге, где был несколько лет санитарным попечителем;
 «Apercu general de l’arondissement de Krasnojarsk» (на французском языке) для народного международного географического конгресса 1875 г.
 и другие

В художественной литературе 
Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несётся в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, наскоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несётся на нём господин Латкин с свежею печорскою сёмгою и кедровой шишкой в руках, как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишащий естественными богатствами край.

Примечания

Литература 
 Русский биографический словарь. СПб., 1914.
 И. А. Богданов «Деятель не из ряда обыкновенных.»// «Петербургская фамилия: Латкины» СПб., 2002.

Ссылки 
 

Персоналии:Красноярск
Краеведы Сибири
Писатели России по алфавиту
Купцы Российской империи
Золотопромышленники Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры